Haupenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard Haupenthal (1945–2016), deutscher Esperantologe und Volapükist
 Ursula Haupenthal (* 1955), deutsche Künstlerin und Komponistin